Vale — terreno situado entre dois declives
 Vale S.A. — empresa brasileira de mineração
 Voucher
 Vale-transporte
 Cupom de desconto
 Vale (Sibiu) — aldeia da Roménia; em húngaro: Vále

Freguesias de Portugal 
Vale (Arcos de Valdevez)
Vale (Santa Maria da Feira)
São Cosme do Vale - ou Vale (São Cosme), antiga freguesia de Vila Nova de Famalicão

Ver também 
 Cupom

Desambiguações de topônimos